Monaro – territorio del Nuovo Galles del Sud
 Vauxhall Monaro – autovettura sportiva